Соревнования на одно метровом трамплине у мужчин по прыжкам в воду на Чемпионате Европы по водным видам спорта 2016 в Лондоне прошли 10 мая 2016 года. В соревнованиях приняли участие 24 спортсмена из 15 стран. Победителем стал лидер украинской сборной Илья Кваша.

Результаты 
Предварительный раунд состоялся 10 мая в 13.00 по МСК. Финал состоялся тоже 10 мая в 20.30 по МСК.

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2016